Antonio Rotta ist der Name folgender Personen:

* Antonio Rotta (Lautenist) (1495–1549), italienischer Lautenist
 Antonio Rotta (Maler) (1828–1903), italienischer Maler